I due sergenti, film diretto da Eugenio Perego (1913)
I due sergenti, film diretto da Guido Brignone (1922)
I due sergenti, film diretto da Enrico Guazzoni (1936)
I due sergenti, film diretto da Carlo Alberto Chiesa (1951)